Montana (band), een popband uit Nederland
Montana (Zappa), een van de bekendste nummers van Frank Zappa
Montana (oblast), een oblast in Bulgarije
Montana (stad), een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast
Montana (staat), een staat in de Verenigde Staten van Amerika
Montana (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Wallis

Fictie
Hannah Montana, de hoofdfiguur uit de gelijknamige televisieserie
Montana Jones, een Japanse televisieserie
Tony Montana, het hoofdpersonage uit de film Scarface, vertolkt door Al Pacino
Montana (1950), een Amerikaanse speelfilm
Montana (1998), een Amerikaanse speelfilm
Montana (2014), een Britse speelfilm

Overige
Clematis montana, een winterharde klimplant
French Montana, een Marokkaans-Amerikaans rapper 
Montaña Abou, een plaats ten oosten van Willemstad, Curaçao
Montaña Rey, een plaats ten oosten van Willemstad, Curaçao
Montana (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen